Dit is een lijst van voormalige gemeenten van Zwitserland

In 1850 telde Zwitserland 3203 gemeenten. Op 1 januari 2006, was dat aantal 2740.

Lijst

Zwitserland
 
Voormalige